Municipio de Sugarloaf puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sugarloaf (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastian.
 Municipio de Sugarloaf (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia.
 Municipio de Sugarloaf (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.